Администратор:
 Администра́тор — человек, выполняющий какие-либо административные (управляющие) действия или наделённый соответствующими полномочиями.
 Администратор — в Римско-католической церкви — духовное лицо, управляющее соответствующими церковными структурами.
 Администратор — на финансовых рынках организация, отвечающая за администрирование эталонного финансового индикатора.
 Администратор — в странах Содружества наций лицо, исполняющее обязанности генерал-губернатора.

Сфера информационных технологий 
В информационных технологиях выделяют также следующие термины и профессии:
 Системный администратор
 Сетевой администратор
 Администратор защиты
 Администратор баз данных
 Администратор веб-форума

В околокомпьютерной среде для этих терминов широко распространено сокращение «админ», для системных администраторов - «сисадмин».

См. также 
 Управитель